11. Armee war die Bezeichnung folgender Großverbände:

 11ª Armata, Verband des Königlich-Italienischen Heeres im Zweiten Weltkrieg
 11. Armee (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres im Zweiten Weltkrieg
 11. Regionalarmee, Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres im Zweiten Weltkrieg
 11. Armee (Rote Armee), Verband der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg
 11. Gardearmee (Rote Armee), im April 1943 neu aufgestellt, 1945 in Königsberg
 11. Armee (Russisches Kaiserreich), Verband der Kaiserlich Russischen Armee im Ersten Weltkrieg

Siehe auch:
 11. SS-Panzerarmee